szklarnia – specjalne, zamknięte pomieszczenie do uprawy roślin

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 13, w tym 7 podstawowych
 Szklarnia – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Międzylesie 
 Szklarnia – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Janów Lubelski 
 Szklarnia – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Zakrzew 
 Szklarnia – przysiółek wsi Szymonków w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Wołczyn
 Szklarnia – część wsi Skarkiszki w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Puńsk
 Szklarnia – część wsi Kotulin w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek
 Szklarnia – część wsi Wędzina w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna
 Szklarnia – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Kochanowice 
 Szklarnia – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki 
 Szklarnia – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Szklarnia – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Świętajno
 Szklarnia – część wsi Wyszynki w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieski, w gminie Budzyń
 Szklarnia – część wsi Popowo w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki

Inne 
 Szklarnia – nieoficjalny przysiółek wsi Różanki w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Kłodawa
 Szklarnia – wzniesienie w Beskidzie Wyspowym
 Szklarnia – nazwa używana do określenia jeziora Krzywy Róg w woj. warmińsko-mazurskim

Zobacz też 
 Bogacka Szklarnia